Cedillo puede referirse a:

Lugares 
 Cedillo, un pueblo de la provincia de Cáceres, en España.
 Cedillo de la Torre, un municipio de la provincia de Segovia, en España.
 Cedillo del Condado, un municipio de la provincia de Toledo, en España.

Personas 
 Saturnino Cedillo, militar de la Revolución mexicana.
 Magdaleno Cedillo, militar de la Revolución mexicana.
 Cleofás Cedillo, militar de la Revolución mexicana.
 Gil Cedillo, político estadounidense.
 Julio Cedillo, actor estadounidense.

Otros 

 Presa de Cedillo, en Cedillo, Cáceres.